

Prénom 
Margo est un prénom, proche de ,  ou .
 Margo (1917-1985), actrice mexicaine
 Margo Lion (1899-1989), actrice française
 Lisa Margo (1985-), chanteuse belge
 Margo Stilley, actrice américaine (1982-)
 Margo Guryan, chanteuse et pianiste américaine
 Margo Verdoorn (1961-), actrice et chanteuse néerlandaise

Patronyme 
 Mitch Margo (1947-), chanteur et compositeur américain (The Tokens).

Toponymie 
 Margo, une localité du Burkina Faso ;
 Margo signifie « marge » dans certaines langues latines. De ce mot en provençal dérive le toponyme « La Malgue », de même sens, à Toulon (rue Lamalgue, fort Lamalgue sur le Mourillon) ;
 (1175) Margo, astéroïde.

Musique 
 Margo est un groupe français de musique électronique.
  (1942-), musicien américain (The Tokens).

Référence 

Éponyme d'un objet céleste